Серге́й Васи́льевич Пархо́менко (; ), более известный как Серёга, — белорусский и украинский хип-хоп-исполнитель, ставший знаменитым после выпуска хита 2004 года «Чёрный бумер». В первых пресс-релизах стилистику рэпера называли «спортивными частушками».

Биография 
Отец — Василий Васильевич Пархоменко. После двух лет учёбы в Гомельском Государственном университете имени Франциска Скорины он отправился на учёбу в Германию, где провёл пять лет, обучаясь политологии и экономике. Там, увлёкшись музыкой, он совместно с популярным немецким рэпером Azad записал трек, который назывался 2 Kaiser. По мотивам российского фильма «Бой с тенью» позже был выпущен клип. Новое увлечение, а также хроническая финансовая нужда оказались сильнее тяги к наукам, и Сергей отправился домой с твёрдым намерением начать свою музыкальную карьеру. Первый трек под названием «Загубили Лялю» появился летом 2002 года. В 2003 году звукозаписывающая компания «Монолит» издаёт в России и Белоруссии макси-сингл из пяти песен «Загубили Лялю».

В феврале 2004 года, благодаря продюсеру Михаилу Шияну, Серёга появился на украинском музыкальном телеканале М1. В апреле 2004 года компания MFG/BMG Ukraine издала на Украине диск Серёги «Мой двор: Свадьбы и похороны». Одновременно этот же диск в Белоруссии начала продавать звукозаписывающая компания Go-Records. Через несколько недель в России был издан и начал продаваться альбом Серёги «Мой двор: Спортивные частушки».

Летом 2004 года украинский режиссёр Владимир Якименко (Pistolet Film) снял в Киеве клип на песню «Чёрный бумер», презентация которого прошла 15 сентября 2004 года там же. Песня и клип сразу же были номинированы на награду MTV Russian Music Awards в категориях «лучший хип-хоп проект года» и «лучший дебют года». К концу 2004 года «Чёрный бумер» стал лидером хит-парадов на телеканалах MTV, Муз-ТВ, на Первом канале, на радиостанциях «DFM», «Русское радио», «Радио Попса».

Песни «Возле дома твоего» и «Мел судьбы, или Песня Тамерлана» вошли в саундтрек фильма «Дневной дозор».

В 2007 году американская компания Rockstar Games, занимающаяся разработкой и изданием компьютерных игр, включила песню Серёги King Ring в третий трейлер разрабатывавшейся ими тогда игры Grand Theft Auto IV. Также Серёга записал эксклюзивный трек для Grand Theft Auto IV, который называется Liberty City: The Invasion. В нём поётся о том, как выходцы из России покоряют США.

12 августа 2008 года вышел четвёртый альбом рэп-исполнителя Серёги «Хроника парнишки с гомельских улиц», выпущенный на лейблах «Мистерия звука», Go-Records и Moon Records. В альбом вошло 17 треков. По мнению Алексея Мажаева, альбом получился крайне неудачным. В том же году Серёга принимает участие в русском дубляже мультфильма «Мадагаскар 2», где озвучивает роль бегемота Мото-Мото, а также пишет русскоязычные тексты к песням, звучащим в мультфильме.

С 2010 года стал судьёй проекта «X-фактор Украина», продюсировав команду «Коллективы», в 2011 году — команду «Старше двадцати пяти», в 2012 году — команду «Парни», 2013 году — команду «Девушки».

В сентябре 2013 года получил бессрочный вид на жительство на Украине.

Спустя шесть лет после предыдущего альбома, 9-го декабря 2014 года, выходит 5-й альбом «50 оттенков Серого» под псевдонимом Seryoga. В альбом вошло 11 треков. На пять композиций из альбома были сняты клипы: «Лють», «Твой любимый клоун», «Мой райдер», «Killing Me Softly (OST Гаджьо)», «50 оттенков Серого».

25 февраля 2015 года состоялся релиз новой 6-й пластинки «Феникс». В альбом вошло 11 треков.

8 сентября 2015 года был представлен первый сингл проекта Полиграф ШарикoOFF «Харизма». В ночь с 20 на 21 сентября 2015 года был представлен клип «Харизма» (режиссёр — Владимир Якименко).

30 ноября 2015 года был представлен второй клип проекта Полиграф ШарикoOFF — «Какао белого цвета».

2 марта 2016 года был представлен третий клип проекта Полиграф ШарикoOFF — «Только секс» (режиссёр — Владимир Якименко).

14 мая 2016 года был представлен новый клип Seryoga — «Крыша» при участии Бьянки. Сюжет клипа разворачивается на красивой туманной крыше, и с каждым куплетом обстановка накаляется всё сильнее.

В сентябре вышел клип проекта Полиграф ШарикoOFF — «Гелик Вани».

2 апреля 2017 года вышел клип проекта Полиграф ШарикoOFF — «Мурашит».

25 апреля 2017 года был представлен новый клип Seryoga — «Антифриз».

15 августа 2017 года состоялся релиз нового сингла и клипа Seryoga — «Ярость».

8 сентября 2017 года исполнитель Seryoga под псевдоним Полиграф ШарикOFF представил свой альбом — «Какао белого цвета». Треклист включил в себя ретроспективные городские романсы «Харизма», «Какао белого цвета», «Только секс», «Гелик Вани» и «Мурашит» и многие другие. В альбоме 10 треков. Также в этот день состоялась премьера нового клипа Полиграф ШарикOFF — «Богатые тоже плачут».

В ноябре 2017 вышел клип Seryoga «Коридор».

В мае 2018 вышел клип Seryoga «Много дыма», по стилю похожий на «Коридор».

В июне 2020 года вышла новая версия трека «Чёрный бумер» и клип на него совместно с исполнителем DAVA.

С октября 2021 года — член жюри проекта X-Фактор Беларусь на канале Беларусь 1.

Личная жизнь 
 Встречался с кубинской моделью Даями Моралес.
 Имел длительные отношения с Полиной, в результате отношений родились дети:
 Сын — Марк (род. весна 2009)
 Сын — Платон (род. 2012)

Лейбл «KingRing» 
В 2005 году Серёга основывает лейбл «KingRing». Основной идеей лейбла была: запись альбомов, продажа релизов на рынке продаж, а также привлечение новых рэп-исполнителей и помощь им. Название появилось после того как Серёга записал саундтрек к фильму «Бой с тенью». На базе лейбла KingRing выпускались пять проектов: собственно сам Серёга, Макс Лоренс, Бьянка, Сацура, ST1M, СД.

К лейблу KingRing относился ещё московский рэпер ST, который был замечен Серёгой. Ему была оказана помощь в записи сольного альбома, в котором принял участие весь лейбл. Но потом ST понял, что такая музыка ему не по душе, и ушел из лейбла.

Лейбл принимал активное участие в TV шоу, пример этого — участие Серёги в шоу «Король Ринга», для которого он написал саундтрек на оригинальную музыку Queen, на использование которой Серёга первый в мире получил официальное право.

Были созданы собственные онлайн-ресурсы. Также был запущен собственный магазин в Киеве, «KingRing Boutique».

Артисты лейбла 
 Серёга (основатель)
 Макс Лоренс (2005—2010)
 Сацура (с 2005)
 ST1M (2007—2010)
 СД (2006—2009)
 ST (2006—2007)

«Туфли Гну» 

21 сентября 2014 появился проект «Туфли Гну» в составе Сергея Пархоменко, Сергея Сакаля, Сергея Кузьменкова (ТТ-34). Жанр треков — ню-метал, рэп. 28 ноября 2014 вышел первый мини-альбом «Готов к труду и обороне», в который вошло семь треков. Было снято семь клипов на песни из альбома. Группа «Туфли гну» планирует с разной периодичностью выпускать релизы в виде анимационных роликов.

Дискография

Студийные альбомы 
 2004 — «Мой двор: Свадьбы и похороны» (Украина и Белоруссия)
 2004 — «Мой двор: Спортивные частушки» (Россия)
 2005 — «Дискомалярия»
 2007 — «Не для продажи»
 2008 — «Хроника парнишки с гомельских улиц»
 2014 — «50 оттенков Серого»
 2015 — «Феникс»
 2017 — «Какао белого цвета»
 2020 — «Криминальное чтиво»

В составе «Контра-да-банда» 
 2001 — «Рифматит»

В составе «Туфли Гну» 
 2014 — «Готов к труду и обороне» (мини-альбом)

Сборники 
 2005 — «А на танцполе нету свободных мест» (альбом ремиксов)
 2006 — Russia’s No.1
 2008 — The Best of Seryoga

Фильмография 
 2007 — «День выборов» (исполняет песню «Воровская»)
 2008 — «Мадагаскар 2» — гиппопотам Мото-Мото (will.i.am) (дубляж)
 2010 — «Блондинка в нокауте» (герой)
 2010 — Байки Митяя — камео
 2011 — Даёшь молодёжь! — камео
 2014 — Гаджьо
 2018 — Свингеры — охранник

Телевидение 
 2010 — X-Фактор (Украина)
 2019 — Танцы со звёздами
 2021 — X-Фактор (Беларусь)

Награды 
 2005 год — MTV Russia Music Awards 2005 — лучший хип-хоп/рэп/R’n’B проект.
 2005 год — MTV Russia Music Awards 2005 — лучший рингтон.
 2005 год — Национальная музыкальная премия «Муз-ТВ» в номинации «Лучший рингтон»
 2005 год — «Золотой граммофон» за песню «Чёрный бумер».
 2006 год — «Золотой граммофон» за песню «Возле дома твоего».
 2007 год — «Золотой граммофон» за песню «Миллион долларов США».

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Серёги на сайте Experty.by
 Официальный сайт исполнителя
 Официальный сайт Полиграф ШарикOFF
 

Рэперы Украины
Лауреаты премии «Золотой граммофон»
Исполнители KingRing
Рэперы, известные под псевдонимами
Рэперы Белоруссии
Основатели музыкальных лейблов